

Монро-Сіті — місто, штат Індіана
 Монро-Сіті — місто, штат Міссурі